Charton ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Charton (1859–1923), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR und Bürgermeister
 Robert Charton (1881–1963), Stadtbaurat von Oldenburg